Обсерватория Кевола — астрономическая обсерватория, основанная в 1963 году в Кевола, Паймио, Финляндия. В настоящее время принадлежит астрономической любительской ассоциации «Turun Ursa ry».

Руководители обсерватории 
 1963 - 1975 - :en:Hilkka Rantaseppa-Helenius - первый наблюдатель и основатель обсерватории, а также и руководитель

История обсерватории 
Обсерватория была основана астрономико-оптическим обществом. Сама ассоциация была основана  Вяйсяля, Ирьё, Лийси Отерма, :en:Hilkka Rantaseppä-Helenius и другими астрономами работающими в Университете Турку. Ассоциация была закрыта в 1983 году, а в 1986 году обсерватория была передана во владение «Turun Ursa», так же основанной Ирьё Вяйсяля. Земля на которой располагалась обсерватория была взята в аренду до 2002 года, пока не были выделены деньги из фонда «Viljo, Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto» на покупку данной земли.

Инструменты обсерватории 
 50-см камера Вайсала-Шмидта (D=60/50см, F=1031mm, 1934 год) - телескоп, который ранее был установлен в Обсерватории Турку. Поле зрения 6.7 гр на пластинках 12х12см.
 18-см рефрактор (F=2300мм) - телескоп для гидирования
 8-см рефрактор (F=1200мм) - телескоп для гидирования
 Зенит-телескоп (D = 250 мм, F = 5150 мм) - для наблюдений перемещений оси вращения Земли.

Направления исследований 
 Астрометрия
 Движение полюса Земли (широтные наблюдения с Зенит-телескопом)

Основные достижения 
 За первый год наблюдений было выполнено 3000 измерений с зенит-телескопом

Известные сотрудники 
 :en:Hilkka Rantaseppa-Helenius - женщина-астроном

Факты 
 В честь обсерватории назван астероид (1540) Кевола

Ссылки 
 Women of Learning Website

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Kevola Observatory»

Наблюдения комет и спутников планет после 1870 года:
 Архивы наблюдений, MPC

См. также 
 Обсерватория Туорла
 Обсерватория Турку
 Обсерватория Эхтяри
 Список астрономических инструментов

Астрономические обсерватории по алфавиту
Астрономические обсерватории Финляндии
Здания и сооружения, построенные в 1963 году
Обсерватории Турку
Появились в 1963 году в Финляндии